Kosiorów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kosiorów, un village 
dans la voïvodie de Lublin
 Kosiorów, un village de la gmina de Łaziska
 Kosiorów, un village de la gmina de Wilków